André Tardieu
 Jean Tardieu
 Auguste Ambroise Tardieu
 plamki Tardieu
 Michel Tardieu - bohater filmu I Bóg stworzył kobietę